Касањол може да се односи на:

 Касањол (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Касањол (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро